Karanovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Karanovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ajtos, 
 Karanovo (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Nova Zgora,